Lafage bezeichnet 

Gemeinden in Frankreich
 Lafage, Gemeinde im Département Aude
 Lafage-sur-Sombre, Gemeinde im Département Corrèze
 Drémil-Lafage, Gemeinde im Département Haute-Garonne 

Personen
 Étienne Teissier, genannt Lafage (1721–1754) – protestantischer Märtyrer
 Georges-Albert-Léon Laujol de Lafage (1832–1858), französischer Maler